Il singolare del torneo di tennis Fresno Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Kim che ha battuto in finale Jeff Morrison 7-5, 7-66.

Teste di serie 

Assente
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Alex Kim (Campione)
 Jeff Morrison (finale)

 Francisco Costa (primo turno)
 Simon Larose (primo turno)
 Petr Kralert (quarti di finale)
 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fresno Challenger 2003